Corbera puede hacer referencia a:

Corbera, municipio de la provincia de Valencia, España;
Corbera de Ebro, municipio de la provincia de Tarragona, España;
Corbera de Llobregat, municipio de la provincia de Barcelona, España;
Corbère (en catalán Corbera del Castell), municipio del Rosellón, Francia;
Corbère-les-Cabanes (en catalán Corbera de les Cabanes), municipio del Rosellón, Francia;